Pontiac Firefly – samochód osobowy klasy miejskiej produkowany pod amerykańską marką Pontiac w latach 1985 – 2000.

Pierwsza generacja 

Pontiac Firefly I został zaprezentowany po raz pierwszy w 1985 roku.

W 1985 roku posiadający dużą autonomię kanadyjski oddział General Motors postanowił rozbudować lokalną ofertę Pontiaca o tani, miejski samochód będący bliźniaczą konstrukcją względem debiutujących równolegle konstrukcji opracowanych we współpracy GM i Suzuki - modeli Chevrolet Sprint i Suzuki Forsa.

Pontiac Firefly pierwszej generacji, oferowany wyłącznie w Kanadzie, odróżniał się od bliźniaków minimalnymi różnicami wizualnymi, z innymi oznaczeniami producenta i zmodyfikowaną atrapą chłodnicy.

Silnik 
 L3 1.0 G10
 L3 1.0 G10T
 L3 1.0 F10A
 L4 1.3 G13A
 L4 1.3 G13B

Druga generacja 

Pontiac Firefly II został zaprezentowany po raz pierwszy w 1989 roku.

W 1989 roku General Motors zaprezentowało drugą generację miejskiego hatchbacka opracowanego razem z Suzuki. Tym razem samochód oferowano jako Suzuki Swift, a pod nazwą Chevrolet Sprint samochód oferowano już tylko w Kanadzie - w USA pojawił się model Geo Metro.

Kanadyjski oddział Pontiaka ponownie zdecydował się poszerzyć swoje portfolio o model Firefly, którego druga generacja oferowana była w 4 wersjach nadwoziowych i z minimalnymi różnicami wizualnymi. Ponownie, Pontiac Firefly wyróżniał się jedynie logotypami producenta.

Silniki 
 L3 1.0 G10
 L3 1.0 G10T
 L3 1.3 G13A
 L4 1.3 G13B
 L4 1.5 G15A
 L4 1.6 G16

Trzecia generacja 

Pontiac Firefly III został zaprezentowany po raz pierwszy w 1994 roku.

Na początku lat 90. General Motors postanowiło opracować kolejną, trzecią już odsłonę miejskich modeli dla Ameryki Północnej, które tym razem powstały niezależnie od pozostałych rynków - w czasie gdy dalej trwała produkcja poprzedniego Suzuki Swift, w 1994 roku zadebiutował północnoamerykański model.

Poza Suzuki, samochód oferowano jako drugą generację Geo Metro (po likwidacji marki przemianowane na Chevroleta) i wyłącznie w Kanadzie jako Pontiac Firefly trzeciej generacji.

Koniec produkcji i następca 
Produkcja modelu zakończyła się rok przed wycofaniem bliźniaczych konstrukcji w 2000 roku, a następcą Firefly został tym razem model Wave będący bliźniaczą konstrukcją względem koreańskiego Chevroleta Aveo.

Silniki 
 L3 1.0l LP2
 L4 1.3l L72
 L4 1.3l LY8

Uwagi

Przypisy 

Firefly
Samochody subkompaktowe
Samochody przednionapędowe
Samochody z lat 80.
Samochody z lat 90.
Samochody z lat 2000–2009
Hatchbacki
Sedany